

telecomnunicații gsm 
fls, packet software de referinta pentru conexiune la aparate nokia cu s60_v3